Margolius ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Margolius (1902–1984), Schriftsteller, Philosoph und Bibliothekar
 Rudolf Margolius (1913–1952), tschechischer Politiker